Humanity (umanità in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Humanity – film del 1916 diretto da Gilbert Anderson
Humanity – film del 1933 diretto da John Francis Dillon

Musica 
 Humanity – album di Prince Lincoln Thompson del 1974
 Humanity – album dei The Mad Capsule Markets del 1990
 Humanity – singolo di ATB del 2005, dall'album Seven Years : 1998-2005
 Humanity – singolo degli Scorpions del 2007, dall'album Humanity - Hour 1
 Humanity – album dei Bleed from Within del 2009